Грејт Фолс има више значења:
 Грејт Фолс (Вирџинија)
 Грејт Фолс (Јужна Каролина)
 Грејт Фолс (Монтана)